Discordance Axis — существовавшая в 1992—2001 году американская грайндкор-группа из Нью-Джерси, США. Была одной из наиболее влиятельных американских грайндкор-групп. После записания первого сплита группа стала культовой, так как исполняла чрезвычайно техничный и творческий грайндкор, с отличной работой гитар и барабанов.

В 2019 году участники группы воссоединились спустя 18 лет в новом проекте.

Стиль 
На раннем этапе творчества группа играла подобно ранним Napalm Death. Впоследствии же группа создала свой оригинальный стиль, который состоял в чрезвычайно диссонансных гитарных партиях, скоростной и одновременно техничной барабанной игрой и применении экстремального вокала. Группа никогда не имела басиста, а в отличие от большинства музыкальных коллективов альбомы выпускались на DVD, а не на CD, это позволяло группе в каждой песне разместить вступления и отступления (буклеты).

Тематика группы уникальна для грайндкора, если для этого музыкального жанра характерны либо темы социальной несправедливости, либо описания патологий и внутренностей, лирика группы в основном посвящена конкретным персонажам с поэтической или абстрактной точки зрения.

Участники 
 Джон Чанг — вокал
 Роб Мартон — гитара
 Дэйв Витте — барабаны

Бывшие участники 
 Стив Прокопио — гитара (только на живых выступлениях)
 Роб Проктор — барабаны

Дискография

Студийные альбомы 
 Ulterior (1995), Devour Records/Pulp Records
 Jouhou (1997), Hydra Head Records
 The Inalienable Dreamless (2000), Hydra Head Records

Мини-альбомы 
 сплит с Cosmic Hurse (1992), Pulp Records
 сплит с Hellchild (1993), HG Fact
 сплит с Capitalist Casualties (1994), Pulp Records
 сплит с Def Master (1994), HG Fact
 сплит с Melt-Banana (1995), HG Fact
 сплит с Plutocracy (1995), Slap a Ham Records
 сплит с Corrupted and 324 (2001), HG Fact

Компиляции 
 Original Sound Version 1992–1995 (1998), Devour Records
 The Inalienable Dreamless Perfect Version Box Set (2000), self-released
 Our Last Day (2005), Hydra Head Records

Видео 
 7.62mm (1997), было самореализовано
 Pikadourei (2002), Hydra Head Records

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Discordance Axis на Allmusic
 Discordance Axis на MySpace
 Interview with Dave Witte на Lambgoat.com

Дэт-метал-группы США
Рок-группы США
Грайндкор-группы США
Музыкальные коллективы из Нью-Джерси
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2001 году